Platta può riferirsi a:
 Alpi del Platta – sottosezione delle Alpi Retiche occidentali
 Piz Platta – montagna nelle Alpi del Platta